|-
|2251 Tikhov||1977 SU1|| align=right|11,4|| align=right|2,710|| align=right|0,149|| align=right|7,44|| align=right|4,461||MBA||19. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2252 CERGA||1978 VT|| align=right|11,9|| align=right|2,617|| align=right|0,072|| align=right|4,24|| align=right|4,234||MBA||1. november 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|2253 Espinette||1932 PB|| align=right|12,9|| align=right|2,285|| align=right|0,278|| align=right|3,88|| align=right|3,453||MBA||30. julij 1932||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|2254 Requiem||1977 QJ1|| align=right|12,5|| align=right|2,342|| align=right|0,150|| align=right|5,05|| align=right|3,585||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2255 Qinghai||1977 VK1|| align=right|11,3|| align=right|3,096|| align=right|0,157|| align=right|14,21|| align=right|5,448||MBA||3. november 1977||Nanking||Purple Mountain
|-
|2256 Wisniewski||4519 P-L|| align=right|11,8|| align=right|3,092|| align=right|0,175|| align=right|00,47|| align=right|5,435||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2257 Kaarina||1939 QB|| align=right|12,9|| align=right|2,488|| align=right|0,239|| align=right|5,06|| align=right|3,925||MBA||18. avgust 1939||Turku||H. Alikoski
|-
|2258 Viipuri||1939 TA|| align=right|11,4|| align=right|2,694|| align=right|0,082|| align=right|1,49|| align=right|4,421||MBA||7. oktober 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2259 Sofievka||1971 OG|| align=right|12,6|| align=right|2,295|| align=right|0,187|| align=right|4,69|| align=right|3,475||MBA||19. julij 1971||Krym–Naučnyj||B. A. Burnasheva
|-
|2260 Neoptolemus||1975 WM1|| align=right|9,31|| align=right|5,190|| align=right|0,044|| align=right|17,79|| align=right|11,83||JUT||26. november 1975||Nanking||Purple Mountain
|-
|2261 Keeler||1977 HC|| align=right|12,8|| align=right|2,378|| align=right|0,239|| align=right|22,72|| align=right|3,666||MBA||20. april 1977||Observatorij Mount Hamilton||A. R. Klemola
|-
|2262 Mitidika||1978 RB|| align=right|12,6|| align=right|2,588|| align=right|0,280|| align=right|13,42|| align=right|4,162||MBA||10. september 1978||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2263 Shaanxi||1978 UW1|| align=right|10,9|| align=right|3,014|| align=right|0,117|| align=right|11,43|| align=right|5,232||MBA||30. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|2264 Sabrina||1979 YK|| align=right|10,5|| align=right|3,134|| align=right|0,170|| align=right|00,16|| align=right|5,548||MBA||16. december 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2265 Verbaandert||1950 DB|| align=right|13,1|| align=right|2,620|| align=right|0,209|| align=right|19,80|| align=right|4,240||MBA||17. februar 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|2266 Tchaikovsky||1974 VK|| align=right|10,80|| align=right|3,396|| align=right|0,186|| align=right|13,25|| align=right|6,256||MBA||12. november 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2267 Agassiz||1977 RF|| align=right|13,9|| align=right|2,218|| align=right|0,139|| align=right|1,96|| align=right|3,302||MBA||9. september 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2268 Szmytowna||1942 VW|| align=right|11,4|| align=right|2,944|| align=right|0,112|| align=right|3,31|| align=right|5,051||MBA||6. november 1942||Turku||L. Oterma
|-
|2269 Efremiana||1976 JA2|| align=right|10,5|| align=right|3,125|| align=right|0,089|| align=right|15,39|| align=right|5,525||MBA||2. maj 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2270 Yazhi||1980 ED|| align=right|10,9|| align=right|3,163|| align=right|0,127|| align=right|2,13|| align=right|5,625||MBA||14. marec 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2271 Kiso||1976 UV5|| align=right|11,1|| align=right|2,759|| align=right|0,062|| align=right|3,39|| align=right|4,581||MBA||22. oktober 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|2272 Montezuma||1972 FA|| align=right|13,94|| align=right|1,867|| align=right|0,091|| align=right|24,33|| align=right|2,551||MBA||16. marec 1972||Observatorij Palomar||Tom Gehrels
|-
|2273 Yarilo||1975 EV1|| align=right|13,3|| align=right|2,451|| align=right|0,165|| align=right|00,40|| align=right|3,836||MBA||6. marec 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2274 Ehrsson||1976 EA|| align=right|12,3|| align=right|2,408|| align=right|0,232|| align=right|2,26|| align=right|3,737||MBA||2. marec 1976||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|2275 Cuitlahuac||1979 MH|| align=right|13,2|| align=right|2,296|| align=right|0,171|| align=right|6,40|| align=right|3,479||MBA||16. junij 1979||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|2276 Warck||1933 QA|| align=right|12,9|| align=right|2,376|| align=right|0,171|| align=right|2,47|| align=right|3,661||MBA||18. avgust 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|2277 Moreau||1950 DS|| align=right|12,2|| align=right|2,600|| align=right|0,127|| align=right|11,55|| align=right|4,192||MBA||18. februar 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|2278 Gotz||1953 GE|| align=right|13,6|| align=right|2,453|| align=right|0,150|| align=right|4,22|| align=right|3,841||MBA||7. april 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2279 Barto||1968 DL|| align=right|12,97|| align=right|2,459|| align=right|0,159|| align=right|2,99|| align=right|3,854||MBA||25. februar 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2280 Kunikov||1971 SL2|| align=right|13,5|| align=right|2,180|| align=right|0,141|| align=right|3,57|| align=right|3,218||MBA||26. september 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2281 Biela||1971 UQ1|| align=right|13,7|| align=right|2,189|| align=right|0,146|| align=right|1,49|| align=right|3,238||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2282 Andres Bello||1974 FE|| align=right|13,2|| align=right|2,204|| align=right|0,080|| align=right|4,99|| align=right|3,271||MBA||22. marec 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|2283 Bunke||1974 SV4|| align=right|12,7|| align=right|2,249|| align=right|0,088|| align=right|6,74|| align=right|3,373||MBA||26. september 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|2284 San Juan||1974 TG1|| align=right|12,7|| align=right|2,326|| align=right|0,051|| align=right|5,28|| align=right|3,546||MBA||10. oktober 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2285 Ron Helin||1976 QB|| align=right|14,3|| align=right|2,221|| align=right|0,207|| align=right|5,33|| align=right|3,310||MBA||27. avgust 1976||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|2286 Fesenkov||1977 NH|| align=right|13,0|| align=right|2,193|| align=right|0,094|| align=right|1,35|| align=right|3,248||MBA||14. julij 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2287 Kalmykia||1977 QK3|| align=right|13,0|| align=right|2,240|| align=right|0,171|| align=right|5,29|| align=right|3,353||MBA||22. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2288 Karolinum||1979 UZ|| align=right|11,0|| align=right|2,910|| align=right|0,158|| align=right|14,58|| align=right|4,963||MBA||19. oktober 1979||Kleť||L. Brozek
|-
|2289 McMillan||6567 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,634|| align=right|0,147|| align=right|2,16|| align=right|4,273||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2290 Helffrich||1932 CD1|| align=right|12,2|| align=right|2,591|| align=right|0,236|| align=right|11,55|| align=right|4,169||MBA||14. februar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2291 Kevo||1941 FS|| align=right|10,8|| align=right|3,045|| align=right|0,064|| align=right|24,48|| align=right|5,312||MBA||19. marec 1941||Turku||L. Oterma
|-
|2292 Seili||1942 RM|| align=right|11,7|| align=right|2,621|| align=right|0,237|| align=right|14,54|| align=right|4,242||MBA||7. september 1942|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2293 Guernica||1977 EH1|| align=right|10,9|| align=right|3,133|| align=right|0,135|| align=right|00,60|| align=right|5,544||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2294 Andronikov||1977 PL1|| align=right|11,5|| align=right|2,583|| align=right|0,118|| align=right|6,30|| align=right|4,151||MBA||14. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2295 Matusovskij||1977 QD1|| align=right|12,0|| align=right|2,906|| align=right|0,092|| align=right|2,51|| align=right|4,952||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2296 Kugultinov||1975 BA1|| align=right|11,3|| align=right|3,180|| align=right|0,169|| align=right|1,26|| align=right|5,669||MBA||18. januar 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2297 Daghestan||1978 RE|| align=right|11,0|| align=right|3,161|| align=right|0,135|| align=right|1,61|| align=right|5,619||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2298 Cindijon||A915 TA|| align=right|12,9|| align=right|2,407|| align=right|0,173|| align=right|5,17|| align=right|3,733||MBA||2. oktober 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|2299 Hanko||1941 SZ|| align=right|13,3|| align=right|2,586|| align=right|0,296|| align=right|5,26|| align=right|4,158||MBA||25. september 1941|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2300 Stebbins||1953 TG2|| align=right|11,9|| align=right|2,838|| align=right|0,080|| align=right|2,33|| align=right|4,780||MBA||10. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|2301 Whitford||1965 WJ|| align=right|10,8|| align=right|3,169|| align=right|0,220|| align=right|11,77|| align=right|5,641||MBA||20. november 1965||Brooklyn||Indiana University
|-
|2302 Florya||1972 TL2|| align=right|12,1|| align=right|2,646|| align=right|0,195|| align=right|12,08|| align=right|4,304||MBA||2. oktober 1972||Krym–Naučnyj||N. E. Kurochkin
|-
|2303 Retsina||1979 FK|| align=right|11,0|| align=right|2,997|| align=right|0,117|| align=right|18,95|| align=right|5,186||MBA||24. marec 1979||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2304 Slavia||1979 KB|| align=right|12,4|| align=right|2,615|| align=right|0,132|| align=right|13,58|| align=right|4,227||MBA||18. maj 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|2305 King||1980 RJ1|| align=right|11,8|| align=right|2,786|| align=right|0,031|| align=right|7,47|| align=right|4,649||MBA||12. september 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2306 Bauschinger||1939 PM|| align=right|11,4|| align=right|2,735|| align=right|0,062|| align=right|4,23|| align=right|4,521||MBA||15. avgust 1939||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2307 Garuda||1957 HJ|| align=right|10,9|| align=right|3,046|| align=right|0,062|| align=right|7,73|| align=right|5,315||MBA||18. april 1957||La Plata||La Plata Observatory
|-
|2308 Schilt||1967 JM|| align=right|11,8|| align=right|2,548|| align=right|0,174|| align=right|14,19|| align=right|4,068||MBA||6. maj 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|Mr.2309 Mr. Spock||1971 QX1|| align=right|11,3|| align=right|3,014|| align=right|0,088|| align=right|10,99|| align=right|5,232||MBA||16. avgust 1971||El Leoncito||J. Gibson
|-
|2310 Olshaniya||1974 SU4|| align=right|11,3|| align=right|3,149|| align=right|0,157|| align=right|2,65|| align=right|5,588||MBA||26. september 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|2311 El Leoncito||1974 TA1|| align=right|10,52|| align=right|3,641|| align=right|0,051|| align=right|6,64|| align=right|6,948||MBA||10. oktober 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2312 Duboshin||1976 GU2|| align=right|10,18|| align=right|3,978|| align=right|0,147|| align=right|5,19|| align=right|7,934||HLD||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2313 Aruna||1976 TA|| align=right|12,9|| align=right|2,458|| align=right|0,191|| align=right|1,84|| align=right|3,853||MBA||15. oktober 1976||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|2314 Field||1977 VD|| align=right|13,6|| align=right|2,261|| align=right|0,025|| align=right|5,74|| align=right|3,399||MBA||12. november 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2315 Czechoslovakia||1980 DZ|| align=right|10,7|| align=right|3,009|| align=right|0,109|| align=right|10,74|| align=right|5,220||MBA||19. februar 1980||Kleť||Z. Vavrova
|-
|2316 Jo-Ann||1980 RH|| align=right|12,7|| align=right|2,452|| align=right|0,166|| align=right|1,82|| align=right|3,839||MBA||2. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2317 Galya||2524 P-L|| align=right|13,42|| align=right|2,523|| align=right|0,167|| align=right|4,18|| align=right|4,007||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2318 Lubarsky||6521 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,252|| align=right|0,132|| align=right|3,60|| align=right|3,380||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2319 Aristides||7631 P-L|| align=right|12,2|| align=right|2,906|| align=right|0,095|| align=right|2,98|| align=right|4,952||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2320 Blarney||1979 QJ|| align=right|10,5|| align=right|3,173|| align=right|0,125|| align=right|11,51|| align=right|5,651||MBA||29. avgust 1979||Zimmerwald||P. Wild
|-
|[[2321 LuzNica]]||1980 DB1|| align=right|11,5|| align=right|3,005|| align=right|0,064|| align=right|7,82|| align=right|5,209||MBA||19. februar 1980||Kleť||Z. Vavrova
|-
|[[2322 Kitt Peak]]||1954 UQ2|| align=right|12,7|| align=right|2,293|| align=right|0,042|| align=right|2,41|| align=right|3,471||MBA||28. oktober 1954||Brooklyn||Indiana University
|-
|2323 Zverev||1976 SF2|| align=right|10,7|| align=right|3,140|| align=right|0,152|| align=right|4,64|| align=right|5,563||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|[[2324 JaNica]]||1978 VS4|| align=right|11,3|| align=right|3,093|| align=right|0,174|| align=right|00,41|| align=right|5,439||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2325 Černych||1979 SP|| align=right|11,9|| align=right|3,148|| align=right|0,169|| align=right|1,92|| align=right|5,586||MBA||25. september 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|2326 Tololo||1965 QC|| align=right|11,1|| align=right|2,861|| align=right|0,159|| align=right|15,14|| align=right|4,838||MBA||29. avgust 1965||Brooklyn||Indiana University
|-
|2327 Gershberg||1969 TQ4|| align=right|13,9|| align=right|2,369|| align=right|0,131|| align=right|4,04|| align=right|3,645||MBA||13. oktober 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnasheva
|-
|2328 Robeson||1972 HW|| align=right|12,5|| align=right|2,342|| align=right|0,145|| align=right|10,01|| align=right|3,584||MBA||19. april 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2329 Orthos||1976 WA|| align=right|14,9|| align=right|2,405|| align=right|0,658|| align=right|24,43|| align=right|3,729||APL||19. november 1976||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|2330 Ontake||1977 DS3|| align=right|11,3|| align=right|3,179|| align=right|0,043|| align=right|8,67|| align=right|5,668||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|2331 Parvulesco||1936 EA|| align=right|12,2|| align=right|2,425|| align=right|0,224|| align=right|3,72|| align=right|3,776||MBA||12. marec 1936||Uccle||E. Delporte
|-
|2332 Kalm||1940 GH|| align=right|10,6|| align=right|3,073|| align=right|0,060|| align=right|14,60|| align=right|5,387||MBA||4. april 1940||Turku||L. Oterma
|-
|2333 Porthan||1943 EP|| align=right|11,5|| align=right|2,646|| align=right|0,137|| align=right|11,93|| align=right|4,304||MBA||3. marec 1943|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2334 Cuffey||1962 HD|| align=right|13,5|| align=right|2,269|| align=right|0,075|| align=right|4,09|| align=right|3,417||MBA||27. april 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|2335 James||1974 UB|| align=right|13,8|| align=right|2,124|| align=right|0,360|| align=right|36,34|| align=right|3,095||MBA||17. oktober 1974||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2336 Xinjiang||1975 WL1|| align=right|11,4|| align=right|3,197|| align=right|0,149|| align=right|2,79|| align=right|5,717||MBA||26. november 1975||Nanking||Purple Mountain
|-
|2337 Boubin||1976 UH1|| align=right|12,0|| align=right|2,594|| align=right|0,170|| align=right|14,35|| align=right|4,178||MBA||22. oktober 1976||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2338 Bokhan||1977 QA3|| align=right|11,9|| align=right|2,834|| align=right|0,059|| align=right|3,21|| align=right|4,769||MBA||22. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2339 Anacreon||2509 P-L|| align=right|13,49|| align=right|2,526|| align=right|0,198|| align=right|4,86|| align=right|4,015||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2340 Hathor||1976 UA|| align=right|19,2|| align=right|,844|| align=right|0,450|| align=right|5,86|| align=right|,776||ATN PHA||22. oktober 1976||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|2341 Aoluta||1976 YU1|| align=right|12,5|| align=right|2,212|| align=right|0,153|| align=right|4,08|| align=right|3,290||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2342 Lebedev||1968 UQ|| align=right|11,7|| align=right|3,228|| align=right|0,132|| align=right|00,35|| align=right|5,799||MBA||22. oktober 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|[[2343 Observatorij Siding Spring]]||1979 MD4|| align=right|13,4|| align=right|2,334|| align=right|0,257|| align=right|1,77|| align=right|3,566||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2344 Xizang||1979 SC1|| align=right|12,1|| align=right|2,758|| align=right|0,187|| align=right|3,90|| align=right|4,579||MBA||27. september 1979||Nanking||Purple Mountain
|-
|2345 Fucik||1974 OS|| align=right|10,80|| align=right|3,015|| align=right|0,079|| align=right|9,15|| align=right|5,235||MBA||25. julij 1974||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2346 Lilio||1934 CB|| align=right|11,9|| align=right|2,372|| align=right|0,156|| align=right|5,94|| align=right|3,651||MBA||5. februar 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2347 Vinata||1936 TK|| align=right|11,3|| align=right|3,094|| align=right|0,209|| align=right|13,08|| align=right|5,443||MBA||7. oktober 1936||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|2348 Michkovitch||1939 AA|| align=right|12,4|| align=right|2,398|| align=right|0,171|| align=right|4,68|| align=right|3,712||MBA||10. januar 1939||Bělehrad||M. B. Protitch
|-
|2349 Kurchenko||1970 OG|| align=right|11,9|| align=right|2,771|| align=right|0,118|| align=right|17,47|| align=right|4,613||MBA||30. julij 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2350 von Lude||1938 CG|| align=right|13,4|| align=right|2,243|| align=right|0,127|| align=right|5,08|| align=right|3,358||MBA||6. februar 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|2351 O'Higgins||1964 VD|| align=right|12,8|| align=right|2,529|| align=right|0,188|| align=right|3,75|| align=right|4,021||MBA||3. november 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|2352 Kurchatov||1969 RY|| align=right|11,1|| align=right|3,113|| align=right|0,111|| align=right|14,77|| align=right|5,492||MBA||10. september 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2353 Alva||1975 UD|| align=right|11,8|| align=right|2,804|| align=right|0,115|| align=right|4,81|| align=right|4,694||MBA||27. oktober 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2354 Lavrov||1978 PZ3|| align=right|11,8|| align=right|2,731|| align=right|0,106|| align=right|3,27|| align=right|4,512||MBA||9. avgust 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych; N. S. Černych
|-
|2355 Nei Monggol||1978 UV1|| align=right|11,4|| align=right|3,019|| align=right|0,119|| align=right|10,02|| align=right|5,244||MBA||30. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|2356 Hirons||1979 UJ|| align=right|10,8|| align=right|3,239|| align=right|0,041|| align=right|15,61|| align=right|5,828||MBA||17. oktober 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2357 Phereclos||1981 AC|| align=right|8,94|| align=right|5,192|| align=right|0,044|| align=right|2,67|| align=right|11,83||JUT||1. januar 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2358 Bahner||1929 RE|| align=right|11,0|| align=right|3,025|| align=right|0,096|| align=right|9,72|| align=right|5,261||MBA||2. september 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2359 Debehogne||1931 TV|| align=right|12,9|| align=right|2,426|| align=right|0,116|| align=right|4,34|| align=right|3,779||MBA||5. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2360 Volgo-Don||1975 VD3|| align=right|12,4|| align=right|2,672|| align=right|0,195|| align=right|3,40|| align=right|4,368||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2361 Gogol||1976 GQ1|| align=right|11,7|| align=right|3,135|| align=right|0,144|| align=right|1,63|| align=right|5,551||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2362 Mark Twain||1976 SH2|| align=right|13,7|| align=right|2,196|| align=right|0,194|| align=right|3,96|| align=right|3,253||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2363 Cebriones||1977 TJ3|| align=right|9,11|| align=right|5,161|| align=right|0,035|| align=right|32,20|| align=right|11,73||JUT||4. oktober 1977||Nanking||Purple Mountain
|-
|2364 Seillier||1978 GD|| align=right|10,7|| align=right|3,175|| align=right|0,139|| align=right|10,72|| align=right|5,655||MBA||14. april 1978||La Silla||H. Debehogne
|-
|2365 Interkosmos||1980 YQ|| align=right|11,7|| align=right|2,545|| align=right|0,115|| align=right|5,34|| align=right|4,060||MBA||30. december 1980||Kleť||Z. Vavrova
|-
|2366 Aaryn||1981 AC1|| align=right|13,8|| align=right|2,241|| align=right|0,128|| align=right|1,09|| align=right|3,355||MBA||10. januar 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2367 Praha||1981 AK1|| align=right|13,2|| align=right|2,207|| align=right|0,100|| align=right|1,88|| align=right|3,278||MBA||8. januar 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|2368 Beltrovata||1977 RA|| align=right|15,21|| align=right|2,105|| align=right|0,414|| align=right|5,24|| align=right|3,054||AMR||4. september 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2369 Chekhov||1976 GC8|| align=right|11,8|| align=right|2,784|| align=right|0,045|| align=right|2,64|| align=right|4,643||MBA||4. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2370 van Altena||1965 LA|| align=right|12,6|| align=right|2,715|| align=right|0,183|| align=right|8,28|| align=right|4,472||MBA||10. junij 1965||El Leoncito||A. R. Klemola
|-
|2371 Dimitrov||1975 VR3|| align=right|12,5|| align=right|2,441|| align=right|0,014|| align=right|1,78|| align=right|3,814||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2372 Proskurin||1977 RA8|| align=right|11,6|| align=right|3,108|| align=right|0,185|| align=right|2,75|| align=right|5,478||MBA||13. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2373 Immo||1929 PC|| align=right|12,5|| align=right|2,795|| align=right|0,174|| align=right|10,09|| align=right|4,671||MBA||4. avgust 1929||Heidelberg||Max Wolf
|-
|2374 Vladvysotskij||1974 QE1|| align=right|11,5|| align=right|3,096|| align=right|0,207|| align=right|15,02|| align=right|5,448||MBA||22. avgust 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|2375 Radek||1975 AA|| align=right|10,61|| align=right|3,173|| align=right|0,217|| align=right|15,00|| align=right|5,652||MBA||8. januar 1975||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2376 Martynov||1977 QG3|| align=right|10,9|| align=right|3,207|| align=right|0,109|| align=right|3,85|| align=right|5,743||MBA||22. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2377 Shcheglov||1978 QT1|| align=right|12,0|| align=right|2,882|| align=right|0,053|| align=right|1,01|| align=right|4,891||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2378 Pannekoek||1935 CY|| align=right|10,7|| align=right|2,888|| align=right|0,144|| align=right|14,26|| align=right|4,907||MBA||13. februar 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|2379 Heiskanen||1941 ST|| align=right|10,90|| align=right|3,166|| align=right|0,276|| align=right|00,47|| align=right|5,633||MBA||21. september 1941|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2380 Heilongjiang||1965 SN|| align=right|13,2|| align=right|2,192|| align=right|0,060|| align=right|1,93|| align=right|3,245||MBA||18. september 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|2381 Landi||1976 AF|| align=right|11,4|| align=right|2,611|| align=right|0,168|| align=right|13,61|| align=right|4,218||MBA||3. januar 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2382 Nonie||1977 GA|| align=right|11,4|| align=right|2,762|| align=right|0,330|| align=right|30,98|| align=right|4,588||MBA||13. april 1977||Bickley||Perth Observatory
|-
|2383 Bradley||1981 GN|| align=right|13,4|| align=right|2,218|| align=right|0,105|| align=right|3,58|| align=right|3,304||MBA||5. april 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2384 Schulhof||1943 EC1|| align=right|12,2|| align=right|2,610|| align=right|0,122|| align=right|13,55|| align=right|4,216||MBA||2. marec 1943||Nica||M. Laugier
|-
|2385 Mustel||1969 VW|| align=right|13,2|| align=right|2,243|| align=right|0,161|| align=right|4,08|| align=right|3,359||MBA||11. november 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2386 Nikonov||1974 SN1|| align=right|12,2|| align=right|2,816|| align=right|0,158|| align=right|9,09|| align=right|4,724||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2387 Xi'an||1975 FX|| align=right|11,3|| align=right|3,024|| align=right|0,074|| align=right|10,98|| align=right|5,257||MBA||17. marec 1975||Nanking||Purple Mountain
|-
|2388 Gase||1977 EA2|| align=right|12,9|| align=right|2,450|| align=right|0,183|| align=right|2,22|| align=right|3,834||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2389 Dibaj||1977 QC1|| align=right|12,9|| align=right|2,444|| align=right|0,233|| align=right|7,83|| align=right|3,821||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2390 Nezarka||1980 PA1|| align=right|12,2|| align=right|2,620|| align=right|0,146|| align=right|10,35|| align=right|4,241||MBA||14. avgust 1980||Kleť||Z. Vavrova
|-
|2391 Tomita||1957 AA|| align=right|12,4|| align=right|2,441|| align=right|0,135|| align=right|3,01|| align=right|3,814||MBA||9. januar 1957||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2392 Jonathan Murray||1979 MN1|| align=right|13,2|| align=right|2,345|| align=right|0,154|| align=right|3,37|| align=right|3,591||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2393 Suzuki||1955 WB|| align=right|10,5|| align=right|3,229|| align=right|0,190|| align=right|10,24|| align=right|5,802||MBA||17. november 1955||Nica||M. Laugier
|-
|2394 Nadeev||1973 SZ2|| align=right|11,6|| align=right|3,182|| align=right|0,208|| align=right|1,63|| align=right|5,674||MBA||22. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2395 Aho||1977 FA|| align=right|12,6|| align=right|3,081|| align=right|0,050|| align=right|00,31|| align=right|5,406||MBA||17. marec 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2396 Kochi||1981 CB|| align=right|11,6|| align=right|2,793|| align=right|0,074|| align=right|12,61|| align=right|4,668||MBA||9. februar 1981||Geisei||T. Seki
|-
|2397 Lappajarvi||1938 DV|| align=right|10,9|| align=right|3,084|| align=right|0,180|| align=right|10,31|| align=right|5,414||MBA||22. februar 1938|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2398 Jilin||1965 UD2|| align=right|13,6|| align=right|2,393|| align=right|0,237|| align=right|3,74|| align=right|3,700||MBA||24. oktober 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|2399 Terradas||1971 MA|| align=right|13,2|| align=right|2,240|| align=right|0,169|| align=right|5,13|| align=right|3,353||MBA||17. junij 1971||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|2400 Derevskaya||1972 KJ|| align=right|11,9|| align=right|3,001|| align=right|0,103|| align=right|10,40|| align=right|5,199||MBA||17. maj 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2401 Aehlita||1975 VM2|| align=right|12,2|| align=right|2,773|| align=right|0,058|| align=right|4,34|| align=right|4,617||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2402 Satpaev||1979 OR13|| align=right|13,2|| align=right|2,222|| align=right|0,132|| align=right|5,17|| align=right|3,312||MBA||31. julij 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2403 Sumava||1979 SQ|| align=right|12,5|| align=right|2,547|| align=right|0,131|| align=right|3,31|| align=right|4,063||MBA||25. september 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|2404 Antarctica||1980 TE|| align=right|11,4|| align=right|3,122|| align=right|0,140|| align=right|2,70|| align=right|5,516||MBA||1. oktober 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|2405 Welch||1963 UF|| align=right|12,09|| align=right|3,210|| align=right|0,126|| align=right|2,24|| align=right|5,752||MBA||18. oktober 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|2406 Orelskaya||1966 QG|| align=right|13,5|| align=right|2,193|| align=right|0,164|| align=right|2,32|| align=right|3,247||MBA||20. avgust 1966||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|2407 Haug||1973 DH|| align=right|10,77|| align=right|2,922|| align=right|0,221|| align=right|2,48|| align=right|4,995||MBA||27. februar 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2408 Astapovich||1978 QK1|| align=right|12,5|| align=right|2,637|| align=right|0,244|| align=right|17,69|| align=right|4,282||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2409 Chapman||1979 UG|| align=right|13,2|| align=right|2,268|| align=right|0,191|| align=right|3,51|| align=right|3,414||MBA||17. oktober 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2410 Morrison||1981 AF|| align=right|13,0|| align=right|2,216|| align=right|0,063|| align=right|2,40|| align=right|3,298||MBA||3. januar 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2411 Zellner||1981 JK|| align=right|12,75|| align=right|2,226|| align=right|0,087|| align=right|1,62|| align=right|3,321||MBA||3. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2412 Wil||3537 P-L|| align=right|12,0|| align=right|2,679|| align=right|0,151|| align=right|7,14|| align=right|4,384||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2413 van de Hulst||6816 P-L|| align=right|10,8|| align=right|3,021|| align=right|0,110|| align=right|10,64|| align=right|5,251||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2414 Vibeke||1931 UG|| align=right|11,7|| align=right|3,200|| align=right|0,127|| align=right|16,77|| align=right|5,724||MBA||18. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2415 Ganesa||1978 UJ|| align=right|12,0|| align=right|2,659|| align=right|0,040|| align=right|2,38|| align=right|4,336||MBA||28. oktober 1978||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|2416 Sharonov||1979 OF13|| align=right|11,4|| align=right|3,014|| align=right|0,041|| align=right|10,52|| align=right|5,232||MBA||31. julij 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2417 McVittie||1964 CD|| align=right|11,8|| align=right|3,187|| align=right|0,220|| align=right|3,11|| align=right|5,688||MBA||15. februar 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|2418 Voskovec-Werich||1971 UV|| align=right|12,5|| align=right|3,119|| align=right|0,167|| align=right|1,33|| align=right|5,507||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2419 Moldavia||1974 SJ|| align=right|13,6|| align=right|2,296|| align=right|0,093|| align=right|6,40|| align=right|3,479||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2420 Ciurlionis||1975 TN|| align=right|12,2|| align=right|2,560|| align=right|0,134|| align=right|14,63|| align=right|4,096||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2421 Nininger||1979 UD|| align=right|10,8|| align=right|3,240|| align=right|0,048|| align=right|10,17|| align=right|5,832||MBA||17. oktober 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2422 Perovskaya||1968 HK1|| align=right|13,7|| align=right|2,329|| align=right|0,199|| align=right|6,41|| align=right|3,554||MBA||28. april 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2423 Ibarruri||1972 NC|| align=right|13,2|| align=right|2,189|| align=right|0,284|| align=right|4,06|| align=right|3,238||MBA||14. julij 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|2424 Tautenburg||1973 UT5|| align=right|12,9|| align=right|2,350|| align=right|0,135|| align=right|8,92|| align=right|3,603||MBA||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen; K. Kirsch
|-
|2425 Shenzhen||1975 FW|| align=right|11,1|| align=right|2,999|| align=right|0,099|| align=right|10,88|| align=right|5,192||MBA||17. marec 1975||Nanking||Purple Mountain
|-
|2426 Simonov||1976 KV|| align=right|11,4|| align=right|2,911|| align=right|0,120|| align=right|8,49|| align=right|4,966||MBA||26. maj 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2427 Kobzar||1976 YQ7|| align=right|12,8|| align=right|2,745|| align=right|0,164|| align=right|4,16|| align=right|4,547||MBA||20. december 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2428 Kamenyar||1977 RZ6|| align=right|11,0|| align=right|3,168|| align=right|0,092|| align=right|9,34|| align=right|5,638||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2429 Schurer||1977 TZ|| align=right|12,2|| align=right|2,572|| align=right|0,102|| align=right|15,05|| align=right|4,123||MBA||12. oktober 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2430 Bruce Helin||1977 VC|| align=right|12,24|| align=right|2,363|| align=right|0,214|| align=right|23,45|| align=right|3,633||MBA||8. november 1977||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|2431 Skovoroda||1978 PF3|| align=right|12,8|| align=right|2,644|| align=right|0,284|| align=right|2,98|| align=right|4,298||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2432 Soomana||1981 FA|| align=right|12,8|| align=right|2,352|| align=right|0,113|| align=right|6,78|| align=right|3,606||MBA||30. marec 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2433 Sootiyo||1981 GJ|| align=right|11,8|| align=right|2,604|| align=right|0,224|| align=right|10,39|| align=right|4,202||MBA||5. april 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2434 Bateson||1981 KA|| align=right|11,1|| align=right|3,081|| align=right|0,171|| align=right|15,63|| align=right|5,408||MBA||27. maj 1981||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|2435 Horemheb||4578 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,204|| align=right|0,205|| align=right|3,97|| align=right|3,272||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2436 Hatshepsut||6066 P-L|| align=right|12,1|| align=right|3,173|| align=right|0,110|| align=right|4,09|| align=right|5,652||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2437 Amnestia||1942 RZ|| align=right|13,1|| align=right|2,189|| align=right|0,149|| align=right|2,95|| align=right|3,239||MBA||14. september 1942|| Turku || M. Vaisala
|-
|2438 Oleshko||1975 VO2|| align=right|12,9|| align=right|2,244|| align=right|0,109|| align=right|4,91|| align=right|3,362||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2439 Ulugbek||1977 QX2|| align=right|11,5|| align=right|3,128|| align=right|0,165|| align=right|00,28|| align=right|5,531||MBA||21. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2440 Educatio||1978 VQ4|| align=right|13,1|| align=right|2,216|| align=right|0,164|| align=right|4,11|| align=right|3,298||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2441 Hibbs||1979 MN2|| align=right|13,9|| align=right|2,409|| align=right|0,193|| align=right|3,74|| align=right|3,739||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2442 Corbett||1980 TO|| align=right|12,8|| align=right|2,388|| align=right|0,118|| align=right|5,09|| align=right|3,689||MBA||3. oktober 1980||Kleť||Z. Vavrova
|-
|2443 Tomeileen||A906 BJ|| align=right|10,2|| align=right|3,007|| align=right|0,060|| align=right|11,45|| align=right|5,212||MBA||24. januar 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|2444 Lederle||1934 CD|| align=right|11,8|| align=right|2,728|| align=right|0,133|| align=right|15,13|| align=right|4,506||MBA||5. februar 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2445 Blazhko||1935 TC|| align=right|12,3|| align=right|2,270|| align=right|0,147|| align=right|6,08|| align=right|3,420||MBA||3. oktober 1935|| Simeiz || P. F. Šajn
|-
|2446 Lunacharsky||1971 TS2|| align=right|12,9|| align=right|2,355|| align=right|0,161|| align=right|3,32|| align=right|3,614||MBA||14. oktober 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2447 Kronstadt||1973 QY1|| align=right|13,0|| align=right|2,537|| align=right|0,265|| align=right|8,79|| align=right|4,041||MBA||31. avgust 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2448 Sholokhov||1975 BU|| align=right|10,4|| align=right|2,794|| align=right|0,113|| align=right|17,72|| align=right|4,669||MBA||18. januar 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2449 Kenos||1978 GC|| align=right|14,26|| align=right|1,909|| align=right|0,169|| align=right|24,99|| align=right|2,638||MBA||8. april 1978||Cerro Tololo||W. Liller
|-
|2450 Ioannisiani||1978 RP|| align=right|11,3|| align=right|3,117|| align=right|0,111|| align=right|2,52|| align=right|5,501||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2451 Dollfus||1980 RQ|| align=right|12,1|| align=right|2,724|| align=right|0,153|| align=right|8,58|| align=right|4,496||MBA||2. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2452 Lyot||1981 FE|| align=right|11,9|| align=right|3,157|| align=right|0,122|| align=right|11,82|| align=right|5,607||MBA||30. marec 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2453 Wabash||A921 SA|| align=right|11,2|| align=right|3,019|| align=right|0,114|| align=right|10,33|| align=right|5,245||MBA||30. september 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2454 Olaus Magnus||1941 SS|| align=right|13,5|| align=right|2,252|| align=right|0,203|| align=right|4,73|| align=right|3,380||MBA||21. september 1941|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2455 Somville||1950 TO4|| align=right|11,7|| align=right|2,728|| align=right|0,088|| align=right|7,54|| align=right|4,505||MBA||5. oktober 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|2456 Palamedes||1966 BA1|| align=right|9,6|| align=right|5,139|| align=right|0,074|| align=right|13,91|| align=right|11,65||JUT||30. januar 1966||Nanking||Purple Mountain
|-
|2457 Rublyov||1975 TU2|| align=right|12,7|| align=right|2,641|| align=right|0,064|| align=right|6,27|| align=right|4,292||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2458 Veniakaverin||1977 RC7|| align=right|11,8|| align=right|3,135|| align=right|0,136|| align=right|2,09|| align=right|5,551||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2459 Spellmann||1980 LB1|| align=right|12,0|| align=right|3,025|| align=right|0,066|| align=right|9,68|| align=right|5,261||MBA||11. junij 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2460 Mitlincoln||1980 TX4|| align=right|12,5|| align=right|2,258|| align=right|0,110|| align=right|3,74|| align=right|3,391||MBA||1. oktober 1980||Socorro, Nova Mehika||L. G. Taff; D. Beatty
|-
|2461 Clavel||1981 EC1|| align=right|11,4|| align=right|3,189|| align=right|0,158|| align=right|2,51|| align=right|5,693||MBA||5. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|2462 Nehalennia||6578 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,410|| align=right|0,141|| align=right|2,99|| align=right|3,740||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2463 Sterpin||1934 FF|| align=right|11,8|| align=right|2,602|| align=right|0,153|| align=right|13,40|| align=right|4,196||MBA||10. marec 1934||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|2464 Nordenskiold||1939 BF|| align=right|11,5|| align=right|3,167|| align=right|0,214|| align=right|00,86|| align=right|5,634||MBA||19. januar 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2465 Wilson||1949 PK|| align=right|12,0|| align=right|2,753|| align=right|0,077|| align=right|3,87|| align=right|4,568||MBA||2. avgust 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2466 Golson||1959 RJ|| align=right|12,1|| align=right|2,639|| align=right|0,165|| align=right|5,10|| align=right|4,286||MBA||7. september 1959||Brooklyn||Indiana University
|-
|2467 Kollontai||1966 PJ|| align=right|13,0|| align=right|2,214|| align=right|0,161|| align=right|5,80|| align=right|3,293||MBA||14. avgust 1966||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2468 Repin||1969 TO1|| align=right|12,4|| align=right|2,327|| align=right|0,156|| align=right|5,73|| align=right|3,550||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2469 Tadjikistan||1970 HA|| align=right|11,6|| align=right|3,113|| align=right|0,134|| align=right|9,68|| align=right|5,492||MBA||27. april 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2470 Agematsu||1976 UW15|| align=right|12,0|| align=right|2,888|| align=right|0,012|| align=right|3,11|| align=right|4,908||MBA||22. oktober 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|2471 Ultrajectum||6545 P-L|| align=right|11,9|| align=right|3,001|| align=right|0,086|| align=right|10,30|| align=right|5,199||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2472 Bradman||1973 DG|| align=right|13,1|| align=right|2,266|| align=right|0,094|| align=right|5,11|| align=right|3,410||MBA||27. februar 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2473 Heyerdahl||1977 RX7|| align=right|13,2|| align=right|2,242|| align=right|0,135|| align=right|5,19|| align=right|3,357||MBA||12. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2474 Ruby||1979 PB|| align=right|11,8|| align=right|2,687|| align=right|0,217|| align=right|7,50|| align=right|4,405||MBA||14. avgust 1979||Kleť||Z. Vavrova
|-
|2475 Semenov||1972 TF2|| align=right|11,2|| align=right|3,037|| align=right|0,108|| align=right|9,10|| align=right|5,292||MBA||8. oktober 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|2476 Andersen||1976 JF2|| align=right|10,9|| align=right|3,021|| align=right|0,121|| align=right|10,84|| align=right|5,251||MBA||2. maj 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2477 Biryukov||1977 PY1|| align=right|12,4|| align=right|2,559|| align=right|0,151|| align=right|6,10|| align=right|4,093||MBA||14. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2478 Tokai||1981 JC|| align=right|12,8|| align=right|2,226|| align=right|0,069|| align=right|4,14|| align=right|3,321||MBA||4. maj 1981||Tokai||T. Furuta
|-
|2479 Sodankyla||1942 CB|| align=right|13,1|| align=right|2,389|| align=right|0,198|| align=right|2,93|| align=right|3,693||MBA||6. februar 1942|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2480 Papanov||1976 YS1|| align=right|12,8|| align=right|2,226|| align=right|0,121|| align=right|2,93|| align=right|3,320||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2481 Burgi||1977 UQ|| align=right|13,8|| align=right|2,571|| align=right|0,263|| align=right|2,27|| align=right|4,121||MBA||18. oktober 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2482 Perkin||1980 CO|| align=right|12,7|| align=right|2,931|| align=right|0,061|| align=right|3,13|| align=right|5,017||MBA||13. februar 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2483 Guinevere||1928 QB|| align=right|10,8|| align=right|3,968|| align=right|0,276|| align=right|4,50|| align=right|7,904||HLD||17. avgust 1928||Heidelberg||Max Wolf
|-
|2484 Parenago||1928 TK|| align=right|14,0|| align=right|2,343|| align=right|0,256|| align=right|1,20|| align=right|3,586||MBA||7. oktober 1928| |Simeiz || G. N. Neujmin
|-
|2485 Scheffler||1932 BH|| align=right|12,8|| align=right|3,218|| align=right|0,215|| align=right|2,79|| align=right|5,772||MBA||29. januar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2486 Metsahovi||1939 FY|| align=right|12,4|| align=right|2,269|| align=right|0,081|| align=right|8,41|| align=right|3,417||MBA||22. marec 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2487 Juhani||1940 RL|| align=right|13,2|| align=right|2,399|| align=right|0,183|| align=right|2,82|| align=right|3,714||MBA||8. september 1940||Turku||H. Alikoski
|-
|2488 Bryan||1952 UT|| align=right|13,9|| align=right|2,265|| align=right|0,224|| align=right|6,90|| align=right|3,409||MBA||23. oktober 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|2489 Suvorov||1975 NY|| align=right|12,0|| align=right|3,103|| align=right|0,159|| align=right|1,79|| align=right|5,466||MBA||11. julij 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2490 Bussolini||1976 AG|| align=right|11,9|| align=right|2,610|| align=right|0,132|| align=right|12,99|| align=right|4,215||MBA||3. januar 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2491 Tvashtri||1977 CB|| align=right|13,68|| align=right|1,878|| align=right|0,055|| align=right|22,87|| align=right|2,574||MBA||15. februar 1977||Observatorij Palomar||W. Sebok
|-
|2492 Kutuzov||1977 NT|| align=right|11,3|| align=right|3,187|| align=right|0,143|| align=right|00,84|| align=right|5,689||MBA||14. julij 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2493 Elmer||1978 XC|| align=right|12,5|| align=right|2,789|| align=right|0,173|| align=right|8,73|| align=right|4,656||MBA||1. december 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2494 Inge||1981 LF|| align=right|10,6|| align=right|3,158|| align=right|0,072|| align=right|11,57|| align=right|5,611||MBA||4. junij 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2495 Noviomagum||7071 P-L|| align=right|15,5|| align=right|1,918|| align=right|0,103|| align=right|21,13|| align=right|2,656||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2496 Fernandus||1953 TC1|| align=right|13,5|| align=right|2,171|| align=right|0,034|| align=right|00,92|| align=right|3,198||MBA||8. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|2497 Kulikovskij||1977 PZ1|| align=right|12,9|| align=right|2,543|| align=right|0,228|| align=right|5,84|| align=right|4,055||MBA||14. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2498 Tsesevich||1977 QM3|| align=right|12,0|| align=right|2,921|| align=right|0,082|| align=right|1,24|| align=right|4,992||MBA||23. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2499 Brunk||1978 VJ7|| align=right|12,1|| align=right|3,107|| align=right|0,122|| align=right|00,75|| align=right|5,475||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2500 Alascattalo||1926 GC|| align=right|12,8|| align=right|2,241|| align=right|0,100|| align=right|7,00|| align=right|3,354||MBA||2. april 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov